Auguste Cheval, pseudonyme littéraire de Laurent Küng, est un écrivain vaudois, né à Vevey le  et habitant à Lausanne. Il travaille également comme coursier à vélo pour la société vélocité.

Œuvres 

 La Disparition de l'homme à la peau cendre, éditions de la Marquise, Lausanne, 2016
 Le Sel, Revue Archipel, Lausanne, 2016
  Prix de la Sorge 2015
 Les Corps glorieux, éditions de la Marquise, Lausanne, 2018
 Nomination pour le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2019
Les Champignons, nouvelle, La cinquième saison, 2019

Références 

Écrivain vaudois
Écrivain suisse du XXIe siècle
Naissance en janvier 1989
Naissance à Vevey